Вади́м Серге́евич Поре́цкий (1893, Везо, Эстляндская губерния — 8 февраля 1942, Ленинград) — российский учёный-биолог, лауреат Сталинской премии в области науки и техники 1951 года, доктор биологических наук, профессор и заведующий кафедрой Ленинградского государственного университета.

Биография 
Вадим Сергеевич Порецкий родился в 1893 году в местечке Везо Эстляндской губернии в семье преподавателя средней школы.

В 1917 году он окончил естественное отделение физико-математического факультета Петроградского университета. С 1916 по 1921 год Вадим Сергеевич работал в Пермском университете ассистентом Александра Германовича Генкеля. С 1921 по 1922 год был ассистентом профессора С. М. Вислоуха в Петроградском агрономическом (позднее Ленинградском сельскохозяйственном) институте. Под руководством Вислоуха он провёл своё первое научное исследование по диатомовым водорослям солёных водоёмов Соликамска, напечатанное в 1924 году в Трудах Ленинградского общества естествоиспытателей.

В 1923 году Вадим Сергеевич был приглашён в Петроградский (позднее Ленинградский) университет, где прошёл путь от ассистента до профессора (с 1923 года — ассистент кафедры морфологии и систематики растений, с 1931 — доцент, с 1937 — профессор).

С его именем связано создание на кафедре нового научного направления — изучение ископаемых диатомовых водорослей для целей стратиграфии и палеогеографии. Это направление исследований получило название «метод диатомового анализа». В. С. Порецкий заложил основы изучения диатомей донных осадков озёрных и морских бассейнов, получившие широкое распространение в 1970-е годы. Его учениками были А. П. Жузе, В. С. Шешукова-Порецкая и другие.

Во время Великой Отечественной войны, в ленинградскую блокаду, в феврале 1942 года Вадим Сергеевич погиб от голода. Похоронен на станции Войбокало.

В 1951 году был посмертно удостоен Сталинской премии в области науки и техники за участие в научном труде «Диатомовый анализ», изданном в 3 томах в 1949—1950 годах.

Семья 
В Пермском университете В. С. Порецкий познакомился с Валентиной Сергеевной Шешуковой, и в дальнейшем его переход в Ленинградский университет, послужил поводом к смене университетов и В. С. Шешуковой. В 1936 году состоялась свадьба Вадима Сергеевича и Валентины Сергеевны.

В последние годы семья проживала по адресу: Ленинград, Университетская набережная, дом 7/9.

Часть научных работ В. С. Порецкого была подготовлена его вдовой В. С. Шешуковой-Порецкой и опубликована посмертно после Великой Отечественной войны.

Основные работы 
 Диатомовые соленых и солоноватых водоемов г. Соликамска Пермской губ. Тр. Ленингр. общества естествоиспытателей.1924. Т LIII. Вып.3. С.108-148.
 Материалы к изучению обрастаний в водоемах Карелии. I. Обрастания в текучих водах. Тр. Бородинской пресноводной биолог.станции в Карелии. 1927. Т.V. С.1-29.
 Наблюдения над диатомовыми планктона р. Б. Невки в 1923—1926 гг. Тр. Ботанического сада Академии Наук СССР. 1931. Т.XLIV. С.245-349 с.
 Послеледниковая история окрестностей Ленинграда. Природа. 1933. ╧ 5-6, с.99-108. (Совместно с К. К. Марковым).
 Диатомовые Кольского полуострова в связи с микроскопическим составом кольских диатомитов. Тр. Геоморфологич.института АН СССР. 1934. Т.8, C.95-209 (совместно с А. П. Жузе, В. С. Шешуковой).
 Микропалеоботанический анализ четвертичных отложений о. Колгуева. Тр. Комиссии по изучению четвертичных отложенийй. 1937. Т.5. Вып.1. С.45-46.
 1940. Предварительные данные о микроскопическом составе диатомита Нурнусского месторождения (Армения). Тр. Севанской Гидрпобиологической станции, вып. 1940. Т. 6. С.71-77.

Примечания

Литература 
 Диатомовый сборник. Ответственные редакторы: А. И. Прошкина-Лавренко и В. С. Шешукова.
 Б. К. Шишкин. Научная деятельность Вадима Сергеевича Порецкого.
 Список печатных работ Вадима Сергеевича Порецкого.
 В. К. Чернов. В. С. Порецкий как профессор Ленинградского Государственного университета.
 В. С. Порецкий. Ископаемые диатомовые водоросли Кисатиби Ахалцихского района Грузинской ССР.
 В. С. Порецкий. Ископаемые диатомовые водоросли Нурнуса и Арзни Ереванского района Армянской ССР.
 В. С. Порецкий и В. С. Шешукова. Диатомовые Телецкого озера и связанных с ним рек.
 Диатомовый анализ. Книга 2. Определитель ископаемых и современных диатомовых водорослей. Порядки Centrales и Mediales. Под общей редакцией А. Н. Криштофовича. Составили Л. П. Жузе, И. А. Киселев, В. С. Порецкий, А. И. Прошкина-Лавренко, В. С. Шешукова. Редактор А. И. Прошкина-Лавренко. (М.-Л.: Государственное издательство геологической литературы, 1949)

Ссылки 
 Статья в «Herba: московский электронный ботанический альманах» 
 Блокада, 1941—1944, Ленинград: Книга Памяти. т. 24

Преподаватели Пермского государственного университета
Преподаватели физико-математического факультета Пермского государственного университета
Преподаватели Санкт-Петербургского государственного университета
Жертвы блокады Ленинграда
Выпускники физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета
Гидробиологи СССР
Палеографы СССР
Ботаники СССР